Single (von  single ‚einzeln‘) steht für:

 Alleinstehender, ein Mensch, der ohne feste Bindung an einen Partner oder eine Partnerin lebt
 Single (Musik), ein Tonträger mit in der Regel nur einem oder zwei Titeln
 Einzylindermotor, verbreitet im Motorradbau
 im Sport (Badminton, Tennis) ein Einzelspiel zwischen zwei Spielern, oder wie beim Golf das  Lochspiel bzw. Match Play
 Einfache Genauigkeit einer Gleitkommazahl in der Informatik
 Single (Canadian Football), Punktgewinn im Canadian Football
 Single Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika 
 Single (Kurzfilm, 2020)
 Single (Baseball)

Personen:
 Christian Single (1816–1869), deutscher Weingärtner, erster Direktor der Weinbauschule Weinsberg

Siehe auch:
 Singel (Begriffsklärung)
 Singles (Begriffsklärung)